Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 11 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Wade et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Londres
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Londres
Sport en Angleterre en 1974
Tennis en novembre 1974